Desmodiastrum är ett släkte av ärtväxter. Desmodiastrum ingår i familjen ärtväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ärtväxter
Desmodiastrum